

Persone
Don Alemanno (1981) – fumettista italiano
Giovanni Alemanno, detto Gianni (1958) – politico italiano
Maria Grazia Alemanno – sollevatrice italiana
Maria Soave Alemanno – politica italiana
Mario Alemanno (1935) – magistrato e giurista italiano
Matteo Alemanno (1967) – fumettista italiano
Matías Alemanno (1991) – rugbista a 15 argentino
Pietro Alemanno (ca. 1430/1440-1498) – pittore italo-austriaco
Yohanan Alemanno o Giovanni Alemanno (1435-1504) – filosofo e cabalista italiano

Altro
 Alemanno – riferito al popolo degli alemanni
Tedesco alemanno – idioma linguistico degli alemanni
Alemanno – variante del nome proprio di persona Alamanno

Pagine correlate
Alamanni

Altri progetti